Витви́цький, Вітвицький — українське та польське прізвище.
 
 Відомі носії
 Вітвицький Микола (1780–1853) — бджоляр, винахідник багатоповерхового дзвоноподібного вулика.
 Вітвіцька Соломія В'ячеславівна (1980) — українська телеведуча, журналіст
 Вітвіцький Януш (1903–1946) — архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова.
 Витвицький Степан Порфирович (1884–1965) — політичний діяч, юрист, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР в екзилі.
 Витвицький Софрон (1819–1879) — греко-католицький священик
 Витвицький Теодор (1783 (?)—1862) — український культурний і церковний діяч.
 Вітвицький Богдан — федеральний прокурор і помічник генерального прокурора США, українець за походженням.

Відомі носії

Витвицький 
 Витвицький Йосип Хомич — польський та український композитор XIX сторіччя.
 Витвицький Степан Порфирович (1884—1965) — політичний діяч, юрист, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР в екзилі.
 Витвицька Меланія (1887—1963) — українська громадська діячка. Дружина президента Української Народної Республіки в екзилі Степана Витвицького.
 Витвицький Софрон (1819—1879) — греко-католицький священик
 Витвицький Теодор (1783 (?)—1862) — український культурний і церковний діяч.

Вітвицький 
 Вітвицький Богдан — федеральний прокурор і помічник генерального прокурора США, українець за походженням.
 Вітвицький Микола (1780—1853) — бджоляр, винахідник багатоповерхового дзвоноподібного вулика.

Вітвіцький 
 Вітвіцький Микола Дмитрович ( 1925) — український лісівник, заслужений працівник сільського господарства України.
 Вітвіцький Микола Станіславович (*1976) — український футболіст.
 Вітвіцький Олег Іванович — український педагог, публіцист, історик, громадський діяч.
 Вітвіцька Соломія В'ячеславівна (1980) — українська телеведуча, журналіст.
 Вітвіцький Станіслав (1630—1698) — єпископ Київський, Луцький і Познанський РКЦ, канонік Гнезно та Варшави, королівський секретар, нотаріус коронної канцелярії, релігійний письменник.
 Вітвіцький Януш (1903—1946) — архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова.

Українські прізвища
Польські прізвища